Glennville peut faire référence à:
 Glennville au Minnesota
 Glennville en Géorgie
 Glennville (Californie)

Voir aussi 
 Glenville en  Virginie-Occidentale
 Glenville en Ohio